

Aziende
Poltrona Frau – azienda italiana di arredamento

Persone
Alessandro Frau – calciatore italiano
Aventino Frau – politico italiano
Edoardo Frau – sciatore d'erba italiano
Giovanni Frau – linguista e filologo italiano
Maria Frau – attrice italiana
Paolo Frau – criminale italiano
Pierpaolo Frau – militare italiano 
Pierre-Alain Frau – ex calciatore francese
Sergio Frau – giornalista italiano
Walter Frau – carabiniere italiano

Altro
 Frau – personaggio del manga ed anime giapponese 07-Ghost

Altri progetti